Гецко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Гецко Іван Михайлович — радянський і український футболіст та тренер.
 Гецко Роман Іванович — український футболіст, півзахисник, син Івана Гецка.

Українські прізвища